Черемша́:

Биология 
Название нескольких растений семейства луковые:
 Лук медвежий ()
 Лук победный ()
 Лук черемша ()

Топонимы

Населённые пункты 
 Черемша — деревня в Псковской области, Добрывичская волость Бежаницкого района.
 Черемша — деревня в Псковской области, Серёдкинская волость Псковского района.
 Черемша — деревня в Свердловской области, городской округ Первоуральск.

Реки 
 Черемша — река в Ульяновской области.

Искусство 
 Черемша — российская фолк-рок музыкальная группа.